Anacleto Rosas Junior (Mogi das Cruzes, 18 de julho de 1911 — Taubaté, 4 de fevereiro de 1978) foi um compositor de música popular brasileira.

Compositores do estado de São Paulo
Naturais de Mogi das Cruzes